Чемпіонат Німеччини з хокею 2020 — 103-ий чемпіонат Німеччини з хокею, у чемпіонаті брали участь чотирнадцять клубів. Чемпіонат було скасовано 10 березня 2020 через пандемію COVID-19.

Регламент 
14 клубів зіграють у чотири кола та проведуть у регулярному чемпіонаті 52 матча. Перша шістка команд кваліфікується безпосередньо в чвертьфінал плей-оф, команди що займають 7-10 місця, розіграють ще дві путівки до плей-оф.

Регулярний сезон

Результати

1 - 26 тури

27 - 52 тури

Статистика

Бомбардири

Воротарі

Плей-оф 
Плей-оф було скасовано через пандемію COVID-19 у Німеччині.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Німецької хокейної ліги 
 ДХЛ на hockeyarchives 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
2019 у Німеччині
2020 у Німеччині
2019 у німецькому спорті
2020 у німецькому спорті